Název Dahlov má více sídel:
 Drahlov (Kroměříž), část města Kroměříž v okrese Kroměříž
 Drahlov (Charváty), část obce Charváty v okrese Olomouc